Bâltanele ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bâltanele (Greci), Dorf im Kreis Mehedinți
 Bâltanele (Prunișor), Dorf im Kreis Mehedinți